Ruta 15 o Carretera 15 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional A015, en la  Provincia de Entre Ríos.
 Ruta Provincial 15 en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial 15, en la Provincia de Santa Cruz.

Chile  
 Ruta 15-CH, carretera internacional en la Región de Tarapacá.

Colombia 
 Ruta Nacional 15.

España 
 Ruta AS-15, en Asturias.
 Ruta Ma-15, en Mallorca.
 Ruta RM-15, en la Región de Murcia.
 Ruta CV-15, en la Comunidad Valenciana.

Estados Unidos  
 Interestatal 15.
 Ruta Estatal de California 15.
 Carretera de Nebraska 15.
 Ruta de Illinois 15.
 Ruta de Rhode Island 15.

México 
 Carretera Federal 15.

Unión Europea 
 Ruta europea E15.

Uruguay 
 Ruta 15.

Ruta 015